Niemcy:
 Saal – dzielnica St. Wendel
 Saal – gmina w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, w powiecie Vorpommern-Rügen
 Saal an der Donau – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Kelheim
 Saal an der Donau – wspólnota administracyjna w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Kelheim
 Saal an der Saale – gmina targowa w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Rhön-Grabfeld
 Saal an der Saale – wspólnota administracyjna w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Rhön-Grabfeld

Zobacz też:
 Maria Saal